Courtois (cortés en francés), como nombre propio, puede referirse a:

Apellido 
Jacques Courtois, il Borgognone, pintor francés del siglo XVII. 
Guillaume Courtois, pintor francés (1628-1679).
Bernard Courtois, científico francés de comienzos de siglo XIX, descubridor de la iodina.
Richard Joseph Courtois, científico y explorador belga del siglo XIX.
Gustave-Claude-Etienne Courtois, pintor francés (1852–1923). 
Jean-Émile Courtois, científico francés (1907-1989). 
Stéphane Courtois, historiador francés del siglo XX (El libro negro del comunismo).
Miguel Courtois, director de cine francés.
Gerard Courtois, cantautor canadiense (1928- )
Laurent Courtois, futbolista francés (1977- )
Thibaut Courtois, futbolista belga.

Topónimos 
Courtois-sur-Yonne, Francia
Municipio de Courtois (condado de Crawford, Misuri), Estados Unidos.